Ист-Лондон (Автодром Принца Георга) () — трасса Формулы-1, на которой в - годах проводились этапы Гран-при ЮАР. Расположена к северо-востоку от города Порт-Элизабет, в Восточной Капской провинции.

Трасса была открыта в 30-х годах прошлого века и на ней прошли Гран-при ЮАР в 1934-39 годах. В 1959 году трасса была модифицирована под стандарты Формулы-1, и в  году на трассе прошло первое входящее в чемпионат Формулы-1 Гран-при ЮАР. После проведения ещё двух гонок Гран-при было перемещено на трассу Кьялами.

Победители Гран-при ЮАР на трассе Ист-Лондон 
Розовым цветом отмечены гонки, не являющиеся этапами чемпионата Мира в классе Формула-1.

Ссылки 
 Google Maps

Трассы Формулы-1
Гран-при ЮАР
Гоночные трассы ЮАР
Спорт в Ист-Лондоне